Kazimierz Bosek (1932–2006) – polski dziennikarz i publicysta
 Leszek Bosek (ur. 1977) – polski prawnik, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 Ryszard Bosek (ur. 1950) – polski siatkarz, manager siatkarski i działacz, mistrz świata z 1974 i mistrz olimpijski z Montrealu 1976